Najade bezeichnet:

 Najade, eine Nymphe in der griechischen Mythologie 
 Die Najade: Organ für deutsches Kultur- und Badeleben, ein am 12. Mai 1866 in München erstmals erschienenes Wochenblatt
 Najaden, in der Zoologie Bezeichnung für große Süßwassermuscheln (z. B. Teichmuschel, Flussperlmuschel)
 Najade (Schiff, 1888), das erste deutsche aus Stahl gefertigte Vollschiff
 SMS Najade (1891), ein als Forschungsschiff bekannt gewordener Wassertender der k.u.k Marine
 Najade (Schiff, 1894), ein Seebäderschiff des Norddeutschen Lloyd
 Najade (Schiff, 1925), ein deutsches Passagierschiff
 Najade (Schiff, 1936), ein im Zweiten Weltkrieg von der Kriegsmarine als Netzleger genutztes Frachtschiff
 Najade (P 6054), ein U-Jagd-Boot der Thetis-Klasse (Klasse 420) der Bundesmarine
 in der Astronomie einen Mond des Planeten Neptun, siehe Naiad (Mond)
 eine französische U-Boot-Klasse, siehe Naiade (U-Boot-Klasse) 
 ein italienisches U-Boot, siehe Naiade (U-Boot)

NAIADES  steht für:
 NAIADES II,  Aktionsprogramm zur Förderung der europäischen Binnenschifffahrt

Siehe auch:
 Najaden
 Najadensitz